Gracia Orlová ist ein Etappenrennen im Frauenradsport, das seit 1987 in der Tschechoslowakei bzw. seit 1993 in Tschechien ausgetragen wird. Das Rennen ist in der UCI-Kategorie 2.2 klassifiziert.

Das Rennen findet jährlich Ende April/Anfang Mai statt. Es geht über rund 400 Kilometer und fünf Etappen, die letzte endet in Orlová. Das Attribut „Gracia“ (= Grazie) bezieht sich darauf, dass es sich um ein Frauenrennen handelt. Bisherige Rekordsiegerin ist die Deutsche Hanka Kupfernagel mit fünf, gefolgt von ihrer Landsmännin Judith Arndt mit vier Siegen.

Palmarès

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

Etappenrennen
Frauenradrennen
Straßenradrennen in Tschechien
Radsportwettbewerb in der Tschechoslowakei